19-й розыгрыш Кубка Испании.

Соревнования начались 12 апреля 1919 года и завершились 18 мая 1919 года финалом, проведенным на стадионе Мартинес Кампос в Мадриде, в котором Аренас Гетхо впервые в истории завоевал трофей победив со счетом 5:2 ФК «Барселона».

Команды 
 Бискайя: Аренас Гетхо
 Гипускоа: Реал-Сосьедад
 Центральный регион: Расинг Мадрид
 Южный регион: Севилья
 Галисия: Спортинг Виго
 Астурия: Спортинг Хихон
 Каталония: Барселона
 Леванте: Агуилас

Четвертьфинал 
«Севилья» вышла в полуфинал из-за отказа "Агилас"а участвовать в соревновании

Первые матчи

Вторые матчи

Дополнительный матч

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи

Финал 

Кубок Испании по футболу